Putzeys ist ein belgischer Familienname. Namensträger sind:

 Armand Putzeys (1916–2003), belgischer Radrennfahrer
 Bruno Putzeys (* 1973), belgischer Toningenieur
 Jules Putzeys (1809–1882), belgischer Jurist und Entomologe
 Juliette Putzeys (1912–1994), Gerechte unter den Völkern
 Martha Putzeys, belgische Nonne und Gerechte unter den Völkern